

Montalet 
Montalet peut faire référence à : 
 Montalet-le-Bois, une commune du département des Yvelines, dans la région Île-de-France, en France ; 
 Montalet, un hameau de Saint-Pal-de-Chalencon ; 
 Roc de Montalet, un sommet des monts de Lacaune dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, en France ;
 Plaine de Montalet, une plaine de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles ; 
 Moulin de Montalet, un lieu-dit de la commune de Tonnay-Charente ; 
 Château de Montalet, un château de la commune de Molières-sur-Cèze ; 
 Château de Montalet, un château aujourd'hui détruit de la commune d'Issou ; 
 Hôtel Berard de Montalet, un monument historique de l'Hérault, en France ; 
 Marquis de Montalet : Jean Bérard de Moquet ; 
 Louise-Angélique de Bérard de Bernis de Vestric de Montalet ; une abbesse de Vignogoul ; 
 Elisabeth-Gabrielle de Bérard de Bernis de Vestric de Montalet, une abbesse de Vignogoul nommée par le roi en 1737 et qui succéda à Louise-Angélique de Bérard de Bernis de Vestric de Montalet.

Montalets 
On trouve aussi une forme plurielle Montalets. Elle peut faire référence à : 
 Montalets, une zone d’aménagement concerté dans le quartier de Meudon-Sur-Seine de Meudon dans les Hauts-de-Seine, dans la région Île-de-France, en France ; 
 Château des Montalets, une belle propriété située à Meudon au-dessus de la carrière des Montalets ; 
 Parc des Montalets, un parc de Meudon situé à côté du château des Montalets ; 
 Carrière des Montalets, une grande carrière située notamment sous le chateau et le parc des Montalets.